
Termin -{PMA}- ima više značenja.

 12-O-Tetradekanoilforbol-13-acetat‎
 Fosfomolibdenska kiselina
 Polimetil akrilat